Maas kan som auktorsförkortning betyda:

 Hillegonda Maas
 Paul Maas
 Paulus Johannes Maria Maas

Robotskapade auktorsförkortningar